Nye kan vara:

 Nye socken – en socken i Småland
 Nye landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1971
 Nye församling – en tidigare församling i Växjö stift –2006
 Nye kyrka – en kyrkobyggnad i Växjö stift
 Nye distrikt – ett distrikt i Vetlanda kommun och Jönköpings län 2016–
 Nye – en tätort i Vetlanda kommun och kyrkby i Nye socken

Personer
Glenn Nye (1974–), amerikansk politiker
Philip Nye (~1595–1672), skotsk kyrkoman